Никола Петковић је име и презиме следећих људи:
Никола Петковић, српски сликар
Никола Петковић, српски певач
Никола Петковић (1986), српски фудбалер
Никола Петковић (1996), српски фудбалер
Никола Петковић (1997), српски фудбалер